Светлана Дмитриевна Мызина (род. 10 октября 1941) — профессор кафедры молекулярной биологии и биотехнологии ФЕН НГУ, кандидат химических наук, зам. директора ИХБФМ СО РАН по научной работе и образовательной деятельности, лауреат Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II (1999) и I степени (2007), лауреат Премии Правительства РФ в области образования (2000, совместно с Д. Г. Кнорре). Автор учебников «Биохимия», «Биоорганическая химия», многократно переизданных в России и изданных за рубежом.

Биография 
В 1964 году окончила Новосибирский государственный университет (отделение химии), с 1965 года — ассистент кафедры физической химии ФЕН НГУ, в 1970 году поступила в аспирантуру ФЕН НГУ, с 1975 года — заместитель декана ФЕН НГУ, в 1976 году защитила кандидатскую диссертацию, с 1975 года преподаватель, затем доцент (1983) кафедры молекулярной биологии ФЕН НГУ, с 1983 года — сотрудник Новосибирского института биоорганической химии СО АН СССР (ныне Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН), с 1984 г. — ученый секретарь института. Кандидат химических наук (1976), доцент (1983), профессор. В НГУ читает курс «Биохимия» студентам биологического отделения ФЕН. Автор нескольких статей, посвященных химии нуклеиновых кислот, в рецензируемых научных журналах и 10 монографий и учебников по биохимии и биоорганической химии.

Награды и достижения 
 почетная грамота Министерства образования и Правительства РФ (1999)
 лауреат Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999)
 лауреат Премии Правительства РФ в области образования (2000, совместно с Д. Г. Кнорре)
 лауреат Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2007)
 почетная грамота СО РАН (2017)

Основные работы 
 Кнорре Д. Г., Мызина С. Д. Биологическая химия: Учеб. для хим., биол. и мед. спец. вузов. — 2-е изд.,перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1998, P. 479 с.
 Кнорре Д. Г., Мызина С. Д. Биологическая химия: Учеб. для студентов хим., биол. и мед. спец. вузов. 3-е изд., испр. — М.: Высшая школа, 2002, 480 с.
 Knorre D.G., Myzina S.D. Biochemistry: A manual for universities. — Nova Science Books and Jrnls, New York. 1998, P. 459 p.
 Мызина С. Д., Халимская Л. М. Биологическая роль химических элементов. Учебное пособие. НГУ. Новосибирск, 2004, 70 с.
 Мызина С. Д., Халимская Л. М. Биологически активные соединения. Витамины, гормоны и биорегуляторы. Учебное пособие. НГУ, Новосибирск. 2006, P. 72 с.
 Бунева В. Н., Кудряшова Н. В., Воробьев П. Е., Мызина С. Д. Биохимия: задачи и упражнения: Учебное пособие. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск. 2006. 88 с.
 Кудряшова Н. В., Мызина С. Д. Физиологическая химия. Химические аспекты физиологических процессов. Программа курса. Новосибирск: Изд-во НГУ. 2007. 24 с.
 Кудряшова Н. В., Мызина С. Д. Физиологическая химия. Химические аспекты физиологических процессов: Учебн. пособие.- Новосибирск: Изд-во НГУ. 2008. 152с.
 Кудряшова Н. В., Мызина С. Д. Физиологическая химия. Химические аспекты физиологических процессов. Часть 4-5. Учебн. пособие в 7 частях. 2009. Новосибирск: Изд. НГУ, 180с. (Уч.-изд. л. 11,2).
 Тамкович С. Н., Мызина С. Д., Загребельный С. Н. Электрофорез биополимеров. Учебно-методическое пособие. Новосибирск: НГУ. 2009. 46с.
 Мызина С. Д., Халимская Л. М., Тамкович С. Н., Касакин М. Ф., Купрюшкин М. С., Петков А. П. Практикум по биохимии. Хроматография компонентов нуклеиновых кислот. Учебн.-метод. пособие. Новосибирск: 2010. Изд. НГУ, 46с. (Уч.-изд. л. 2,7).
 Тамкович С. Н., Тамкович Н. В., Буракова Е. А., Королева Л. С., Мызина С. Д. Практикум по биохимии. Часть I. Учебно-методическое пособие. Новосибирск: 2010. Изд. НГУ, 84с. (Уч.-изд. л. 5,25).

Примечания 

Женщины-химики России
Женщины-химики СССР
Выпускники Новосибирского государственного университета
Соросовские профессора
Преподаватели Новосибирского государственного университета
ИХБФМ СО РАН
Биохимики России
Биохимики СССР
Сотрудники СО АН СССР
Родившиеся в Касимове